Иван Прокофьев: Прокофьев, Иван Васильевич (ум. 1845) ― русский купец, первенствующий директор Российско-американской компании в 1827―1844 годах.
 Прокофьев, Иван Петрович (1793—1865) — штабс-капитан, штурман брига Меркурий, Георгиевский кавалер.
 Прокофьев, Иван Петрович (1877—1958) — советский учёный в области строительной механики и сопротивления материалов.
 Прокофьев, Иван Прокофьевич (1758—1828) — русский скульптор.